Praia de Camburi — praia do município de Vitória, Espírito Santo, Brasil
Praia de Camburi (São Sebastião) — praia do município de São Sebastião, São Paulo, Brasil
Jardim Camburi — bairro do município de Vitória, Espírito Santo, Brasil

Desambiguações de topônimos